

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 5 мая

Международные 
 Международный день борьбы за права инвалидов (1992).
 Международный день акушерки (1992).

Национальные 
  — День борьбы с насилием и расизмом (1945).
  — День печати (ранее - День советской печати).
  — День освобождения (1945).
  — День освобождения (1945).
  — День конституции (1993).
  — Годовщина битвы у Пуэблы или Синко де Майо (1862).
  — День пожилых людей.
  — День коронации (1946).
  — День Свободы (1941).
  - День детей  (Кодомо-но хи) (1948).
  - Детский день (Орини Наль) (1923).
  и другие тюркоязычные страны - Праздник встречи весны «Хедерлез» (отмечается с вечера 5 мая на вечер 6 мая).

Религиозные

Католицизм 
 Память блаженной Катерины Читтадини;
 память святого Ангела Иерусалимского;
 память святого Нунцио Сульприцио;
 память блаженного ;
 память святого Илария Арелатского;
 память святой .

Православие5 мая 2018 года // Православие и мир, православный календарь, 2018 г. 

 Память апостола Варфоломея (Нафана́ила), апостолов от 70 Луки и Климента (I);
 память мученика Епиподия Лионского (ок.177);
 память преподобного Виталия Александрийского (609-620);
 память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (613);
 перенесение мощей благоверного князя Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, Новгородского, Псковского чудотворца (1834);
 память священномученика Евстафия Малаховского, пресвитера (1918);
 память священномученика Платона, епископа Банялукского (1941) (Сербская православная церковь);
 память мученика Димитрия Власенкова (1942);
 Собор новомучеников, в Бутове пострадавших (переходящее празднование в 2018 году).

Именины 
 Католические: Джудит, Екатерина, Игнатий, Хилари, Ютта, Эдмунд.
 Православные: Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Евстафий, Климент, Лука, Платон, Нафанаил, Неарх, Феодор.

События 
См. также: :Категория:События 5 мая

До XIX века 
 553 — открылся Второй Константинопольский собор.
 1260 — Хубилай становится Великим ханом монгольской империи.
 1494 — Христофор Колумб высаживается на Ямайке.
 1581 — В городе Острог вышел в свет календарь Ивана Фёдорова - первый печатный восточнославянский календарь. К каждому месяцу были напечатаны стихи белорусского поэта Андрея Рымши.
 1742 — в Москве были восстановлены после пожара Красные ворота.
 1751 — португальский министр иностранных дел Себастьян Помбал обуздал власть инквизиции в Португалии, издав указ, по которому аутодафе не должно происходить без правительственного одобрения.
 1762 — подписан Петербургский мирный договор.
 1764 — в Санкт-Петербурге по указу императрицы Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и при нём училище для мещанских девушек (Смольный институт) - первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение.
 1788 — испанский мореплаватель Мартинес () объявил остров Ванкувер (ныне в Канаде) собственностью Испании.
 1789 — король Людовик XVI созывает Генеральные штаты, впервые с 1614 года. Неспособность прийти к компромиссу в ходе заседаний стала толчком для начала Великой французской революции.

XIX век 
 1811 — окончание битвы при Фуэнтес-де-Оньоро.
 1816
 Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский представил первую немецкую конституцию.
 Опубликован первый сонет английского поэта Джона Китса ().
 1821 — смерть Наполеона I на острове Святой Елены.
 1836 — В Бельгии введена в строй первая в континентальной Европе железная дорога. Она связала города Мехелен и Брюссель.
 1842 — Великий пожар в Гамбурге.
 1849 — Фёдор Достоевский вместе с другими членами революционного кружка петрашевцев по доносу провокатора Антонелли арестован и заключён в Петропавловскую крепость. Позже был вынесен 21 смертный приговор (в том числе и Ф. М. Достоевскому, но перед самым приведением он был заменён ссылкой).
 1862 — в ходе Французской интервенции в Мексику произошла Битва при Пуэбле, в которой французские войска под командованием Шарля де Лорансье были побеждены мексиканской армией под командованием Игнасио Сарагосы. В честь этого события в Мексике и США ежегодно отмечается 5 мая (мексиканский праздник).
 1873 — заключён Скандинавский валютный союз между Данией и Швецией.
 1891 — в Нью-Йорке открылся концертный зал Music Hall (сейчас Карнеги-холл); дирижёром первого концерта на открытии был П. И. Чайковский.

XX век 
 1912 — вышел первый номер газеты «Правда».
 1919
 Рада Украинской Народной Республики вынесла постановление об организации Украинской автокефальной церкви — самостоятельной, независимой ни от какой Церкви, в том числе, от Московского патриархата.
 В Париже подписан акт о создании «Лиги обществ Красного Креста» (с ноября 1991 года — «Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца»).
 1921 — во Франции впервые представлены духи «Chanel No. 5».
 1925 — в американском городке Дейтон (штат Теннесси) арестован 24-летний школьный учитель Джон Скоупс (), осмелившийся преподавать запрещённую законами штата эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Судебный процесс, который начался через два месяца, был окрещён «Обезьяньим» и привлёк внимание всего мира.
 1926 — в связи с Днём печати на Тверском бульваре в Москве открылся первый книжный базар, ставший традиционным.
 1927 — на Волховской ГЭС прошёл пуск первого советского генератора.
 1929 — первый полёт цельнометаллического трёхдвигательного пассажирского самолёта АНТ-9.
 1931 — в Лондоне состоялся первый концерт английского Королевского балета.
 1936 — захват итальянскими войсками под командованием Пьетро Бадольо столицы Эфиопии (Марш железной воли).
 1942
 В США введены карточки на сахар.
 Начало военной интервенции союзников на Мадагаскар.
 1944 — введена в эксплуатацию первая очередь Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ).
 1945
 Капитуляция немецких войск в Голландии.
 Начало Пражского восстания, организованного чешскими патриотами и поддержанного 1-й пехотной дивизией РОА.
 1946 — французы на референдуме высказались против проекта новой конституции.
 1949 — представители 10 государств подписали в Лондоне Устав Совета Европы.
 1951 — в Великобритании представлен игровой компьютер «Nimrod».
 1954 — в результате военного переворота в Парагвае к власти пришёл Альфредо Стресснер.
 1956 — в Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.
 1961 — первый американский суборбитальный полёт на космическом корабле «Меркурий» (МР-3) Алана Шепарда.
 1966
 Вышел первый номер газеты «Книжное обозрение».
 Во второй раз британский хит-парад возглавил Манфред Манн с песней «Pretty Flamingo».
 1972 — катастрофа DC-8 под Палермо (Сицилия). Погибли 115 человек.
 1975 — с конвейера Ленинградского производственного объединения «Кировский завод» сошли первые 300-сильные тракторы К-701.
 1987 — Американский Конгресс начал слушание по скандалу Ирангейт.
 1988 — первая телетрансляция с вершины Эвереста.
 1990 — учреждена Социал-демократическая партия Российской Федерации.
 1992 — Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.
 1993 — принята первая Конституция независимой Киргизии.
 1994 — парламентские структуры Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана подписали Бишкекский протокол, призывающий к перемирию.
 1999
 Македония закрыла свои границы для албанских беженцев из Косова.
 Впервые в истории Великобритании состоялись выборы парламента Шотландии.

XXI век 
 2003 — в Санкт-Петербурге состоялось открытие памятника академику Сахарову работы Левона Лазарева.
 2004 — Тайваньский парламент принял новый закон о письменности, согласно которому все официальные документы должны писаться слева направо.
 2005 — в Конго разбился самолёт «Ан-26», погибли 10 человек, один из них выжил.
 2007 — в Дуале произошла катастрофа самолёта Boeing 737-800 компании Kenya Airways, погибли 114 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в Камеруне.
 2019 — катастрофа SSJ 100 в Шереметьево (41 погибший).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 5 мая

До XIX века 
 1599 — Оливер Кромвель (ум.1658), лидер Английской революции, лорд-протектор Англии (с 1653), Шотландии и Ирландии.
 1652 — Борис Шереметев (ум.1719), российский военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, первый граф России.
 1777 — князь Александр Шаховской (ум.1846), русский драматург, поэт, член «Беседы любителей русского слова» и Российской Академии, начальник репертуарной части петербургских императорских театров.

XIX век 
 1811 — Джон Дрейпер (ум.1882), американский философ, историк, химик и фотограф, первым сделавший фотографию Луны.
 1813 — Сёрен Кьеркегор (ум.1855), датский философ, психолог и теолог, основоположник экзистенциализма.
 1815 — Эжен Марен Лабиш (ум.1888), французский романист и драматург, комедиограф, автор водевилей.
 1817 — Василий Кокорев (ум.1889), крупный русский предприниматель и меценат, коллекционер.
 1818 — Карл Маркс (ум.1883), немецкий философ, экономист, социолог и политик, основоположник теории коммунизма.
 1819 — Станислав Монюшко (ум.1872), польский и белорусский композитор, дирижёр, педагог, основоположник национальной оперной школы.
 1822 — Николай Ильминский (ум.1892), русский педагог-миссионер, востоковед, библеист, автор учебников на татарском, казахском и других языках.
 1846 — Генрик Сенкевич (ум.1916), польский писатель, автор исторических романов, нобелевский лауреат (1905).
 1858 — Пьер Адольфо Тиринделли (ум.1937), итальянский скрипач, композитор и педагог.
 1864 — Нелли Блай (ум.1922), американская журналистка, писательница, предпринимательница и благотворительница.
 1869 — Борис Розинг (ум.1933), российский и советский физик, изобретатель, осуществивший в 1911 первую в мире телепередачу по системе с электронно-лучевой трубкой.
 1877 — Георгий Седов (ум.1914), русский гидрограф, исследователь Арктики.
 1882 — Дуглас Моусон (ум.1958), австралийский геолог, исследователь Антарктики, автор трудов по геологии и гляциологии.
 1884 — Карл Осберн (ум.1966), американский стрелок из винтовки, 5-кратный олимпийский чемпион (1912, 1920).
 1887 — Джеффри Фишер (ум.1972), 99-й архиепископ Кентерберийский (1945-1961).
 1889 — Николай Воронов (ум.1968), советский военачальник, Главный маршал артиллерии (1944), Герой Советского Союза.

XX век 
 1905 — Мария Канилья (ум.1979), итальянская оперная певица (сопрано), педагог.
 1906
 Виталий Полицеймако (ум.1967), актёр театра и кино, народный артист СССР.
 Николай Ренков (ум.1988), советский кинооператор, специалист в области комбинированных съёмок.
 1907 — Ирина Вильде (наст.имя Дарина Макогон; ум.1982), украинская советская писательница.
 1908 — Курт Бёме (ум.1989), немецкий оперный певец (бас).
 1914 — Тайрон Пауэр (ум.1958), американский киноактёр.
 1915 — Евгений Долматовский (ум.1994), поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР.
 1916 — Максим Цагараев (ум.1990), осетинский советский писатель, драматург, сценарист.
 1921 — Артур Леонард Шавлов (ум.1999), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1981).
 1922 — Кира Смирнова (ум.1996), советская и российская артистка эстрады, пародистка, исполнительница песен и романсов, заслуженная артистка РФ.
 1923 — Михаил Егоров (погиб в 1975), советский разведчик, сержант Красной Армии, в 1945 вместе с Мелитоном Кантарией водрузивший Знамя Победы на крыше Рейхстага.
 1924 — Леопольдо Торре Нильссон (ум.1978), аргентинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 1925 — Владимир Вавилов (ум.1973), русский советский музыкант и композитор, создатель музыкальных мистификаций, автор музыки песни «Город золотой».
 1926 — Римма Быкова (ум.2008), актриса театра и кино, театральный режиссёр, народная артистка РСФСР.
 1928 — Анатолий Иванов (ум.1999), русский писатель-прозаик и сценарист, Герой Социалистического Труда.
 1929 — Ибрагим Юсупов (ум.2008), каракалпакский поэт, переводчик, драматург, народный поэт Узбекистана.
 1930 — Леонид Абалкин (ум.2011), советский и российский экономист, академик, государственный деятель.
 1931 — Николай Кондратюк (ум.2006), украинский певец (баритон), педагог, общественный деятель, народный артист СССР.
 1932
 Марк Эрмлер (ум.2002), дирижёр, педагог, народный артист РСФСР.
 Леонид Жуховицкий, советский и российский писатель-прозаик, драматург, публицист.
 1934 — Анри Конан Бедье, второй Президент Кот-д’Ивуара (1993-1999).
 1937 — Юрий Назаров, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
 1938
 Вячеслав Осипов (ум.2009), певец оперы и оперетты, драматический тенор, народный артист РСФСР.
 Ежи Сколимовский, польский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 1940
 Михаил Юзовский (ум.2016), советский и российский кинорежиссёр, театровед.
 Лион Измайлов (наст.фамилия Поляк), советский и российский писатель-сатирик, сценарист, артист эстрады.
 Лэнс Хенриксен, американский актёр и художник.
 1941 — Александр Рагулин (ум.2004), советский хоккеист, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.
 1943
 Майкл Пейлин, британский актёр, писатель, телеведущий, один из участников группы «Монти Пайтон».
 Рафаэль (Мигель Рафаэль Мартос Санчес), испанский певец.
 1944
 Роман Джинджихашвили, американский шахматист, гроссмейстер.
 Джон Рис-Дэвис, британский актёр.
 1948 — Билл Уорд, первый барабанщик английской рок-группы "Black Sabbath", автор песен.
 1952 — Алекс Уэбб, выдающийся американский фотограф.
 1956 — Лиза Айлбахер, американская актриса кино и телевидения.
 1957 — Ричард Грант (урожд. Ричард Грант Эстерхёйсен), британский актёр.
 1966
 Любовь Егорова, советская и российская лыжница, 6-кратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира.
 Ирина Салтыкова, советская и российская поп-певица, актриса, дизайнер и телеведущая.
 1968 — Юрий Калитвинцев, советский, российский и украинский футболист и футбольный тренер.
 1972 — Джеймс Крэкнелл, британский гребец (академическая гребля), двукратный олимпийский чемпион.
 1980 — Йосси Бенаюн, израильский футболист.
 1981 — Крейг Дэвид, британский поп-певец, музыкант, автор песен.
 1983 — Генри Кавилл
 1987 — Маша Вебер, российская певица и актриса.
 1988 — Адель (Адель Лори Блу Эдкинс), английская певица и автор песен, обладательница 15 премий «Грэмми».
 1989 — Крис Браун, американский певец, рэпер, композитор, танцор и актёр.
 1990 — Дарси Кемпер, канадский хоккеист, вратарь, чемпион мира (2021).
 1993 — Рикард Ракелль, шведский хоккеист, чемпион мира (2018).
 1997 — Митч Марнер, канадский хоккеист.
 1999 — Нейтан Чен, американский фигурист-одиночник, олимпийский чемпион (2022 год), трёхкратный чемпион мира.

XXI век 
 2003 — Карлос Алькарас, испанский теннисист.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 5 мая

До XIX века 
 449 — Иларий Арелатский (401), епископ Арле; святой католической и православной церквей. 
 1705 — Эрнст Глюк (р.1652), немецкий лютеранский пастор и богослов, переводчик Библии на латышский и русский языки.

XIX век 
 1821 — Наполеон I (р.1769), император французов (1804-1814, 1815).
 1827
 Фридрих Август I (р.1750), король Саксонии (с 1806);
 убит Георгиос Караискакис (р.1782), греческий военачальник периода Войны за освобождение Греции.
 1842 — Карл Толь (р.1777), российский генерал от инфантерии, граф, участник наполеоновских войн.
 1852 — Хаджи-Мурат (р.ок.1818), вождь кавказских горцев.
 1859 — Петер Густав Лежён Дирихле (р.1805), немецкий математик.
 1874 — Марк Габриэль Шарль Глейр (р.1806), швейцарский художник и педагог.
 1889 — Энрико Альбанезе (р.1834), итальянский хирург.
 1892 — Август Вильгельм Гофман (р.1818), немецкий химик-органик.

XX век 
 1902 — Брет Гарт (р.1836), американский писатель.
 1904 — Мор Йокаи (р.1825), венгерский писатель-романист.
 1907 — Георг Карл Христиан Захарие (р.1835), датский учёный-геодезист.
 1918 — Нико Пиросманишвили (р.1862), грузинский живописец-самоучка.
 1952 — Альберто Савинио (р.1891), итальянский писатель, художник и композитор.
 1955 — Анна Остроумова-Лебедева (р.1871), художница.
 1957 — Михаил Гнесин (р.1883), композитор, педагог.
 1969 — Теофилис Тильвитис (р.1904), литовский советский поэт и переводчик.
 1972 
 Мартирос Сарьян (р.1880), армянский художник.
 Роже Куртуа (р.1912), французский футболист.
 1976 — Георгий Дзоценидзе (р.1910), советский геолог, академик Грузинской АН.
 1981 — Раззак Хамраев (р.1910), народный артист СССР и Узбекистана.
 1985 — Картер Браун (р.1923), англо-австралийский писатель, автор детективов.
 1995 — Михаил Ботвинник (р.1911), 6-й чемпион мира по шахматам.

XXI век 
 2002 — Андрей Ростоцкий (р.1957), советский и российский актёр, кинорежиссёр, телеведущий, каскадёр.
 2008 — Анатолий Днепров (р.1947), российский певец, музыкант, композитор, поэт-песенник.
 2010 — Джульетта Симионато (р.1910), итальянская певица.
 2011
 Клод Стэнли Шулз (р.1901), последний ветеран Первой мировой войны.
 Георгий Саркисьянц (р.1934), советский и российский спортивный журналист, телекомментатор.

Приметы 
Лука / День Луки / Лукин день / Ведьмины хороводы
 На Луку высаживают на грядки лук.
 Тёплый май весну снаряжает (начинает). Ночью заморозит, так сорок утренников ещё на хлеб падёт = сорок утренних морозов на все лето, пока хлеб в поле стоит.

См. также

Примечания